A primeira temporada de Cultura Livre estreou no Brasil em 11 de julho de 2011 e terminou em 30 de setembro de 2011 na TV Cultura. A primeira temporada é composta por 59 episódios de 15 minutos cada. Após o encerramento da temporada, os episódios foram reprisados até o final do ano de 2011.

Episódios 

Programas da TV Cultura